

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych 
 Trąbki – część wsi Piaski-Drużków w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Czchów 
 Trąbki – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice 
 Trąbki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica 
 Trąbki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Pilawa 
 Trąbki – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Płoskinia
 Trąbki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Marianowo

Zobacz też 
 Trąbki Małe, Trąbki Wielkie, Rosz ha-Szana